Spyware Doctor est un logiciel anti-espion pour Windows développé par la société PC Tools.

Liens internes 
 System Doctor : un logiciel espion qui semble usurper l'identité de Spyware Doctor.

Liens externes 
 Site officiel de Spyware Doctor
 Download Spyware Doctor with Antivirus

Logiciel anti-espion

en:PC Tools (company)#PC Tools Spyware Doctor